Zdeněk Pokorný může být:
 Zdeněk Pokorný (architekt) (1909–1984) – český architekt, grafik a karikaturista
 Zdeněk Pokorný (astronom) (1947–2007) – český astronom
 Zdeněk Pokorný (starosta) (* 1932) – český politik, starosta České Lípy